ETF kan henvise til flere artikler:

 Exchange-traded fund
 ETF Ride Systems, en hollandsk producent af forlystelser
 ETF Securities, britisk investeringsselskab
 Early termination fee
 Egyptian Tennis Federation
 Electron-transferring flavoprotein
 Emergency Task Force (TPS), i Toronto Police Service
 Employees' Trust Fund, en social program styret af Sri Lankas regering
 Ergoterapeutforeningen, dansk forening for ergoterapeuter
 European Training Foundation, fra EU
 European Transport Workers' Federation, i Bruxelles, Belgien
 Escape the Fate, amerikansk rockband
 Evangelical Theological Faculty, in Leuven, Belgium